Jméno Othello se vyskytuje v následujících významech:
 Othello (drama) – divadelní hra Williama Shakespeara
 Othello (postava) – hlavní postava výše uvedeného dramatu
 Othello (Rossini) – opera italského skladatele Gioacchina Rossiniho z roku 1816
 Othello (Verdi) (italsky Otello) – opera italského skladatele Giuseppe Verdiho z roku 1887
 Othello (desková hra) – desková hra pro dva hráče, nazývaná také Reversi
 Othello (skupina) – protikomunistická skupina vedená Vladivojem Tomkem